Okano se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kikumaro Okano
 Masao Okano
 Tetsuo Okano